Dotto o cernia dorata – pesce di mare della famiglia Serranidae
 Dotto – canale di passaggio di un liquido in botanica e anatomia
 Dotto – personaggio della fiaba Biancaneve dei Fratelli Grimm e della sua trasposizione nel film d'animazione della Disney Biancaneve e i sette nani
 Dotto – programma televisivo statunitense del 1958

Persone 
 Caterina Dotto – cestista italiana
 Emanuele Dotto – giornalista, conduttore radiofonico e conduttore televisivo italiano
 Francesca Dotto – cestista italiana
 Giancarlo Dotto – giornalista, scrittore e autore teatrale italiano
 Jean Dotto – ciclista su strada italiano naturalizzato francese
 Luca Dotto – nuotatore italiano
 Piermassimiliano Dotto – rugbista a 15 italiano